Woodland Acres ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Woodland Acres (Maryland)
 Woodland Acres (Tennessee)
 Woodland Acres (Virginia)